Schidowitz bezeichnet

 Židovice, Gemeinde im Okres Jičín, Tschechien
 Židovice nad Labem, Gemeinde im Okres Litoměřice, Tschechien